— церемония вручения наград для актёров озвучивания (сэйю). Первая церемония прошла 3 марта 2007 года в 3D Theatre Токийского центра аниме в Акихабаре.

Церемонии

Победители 

Примечание: Под «начинающими», по условиям конкурса, понимаются сэйю, у которых с момента дебюта прошло не более 5 лет.

Лучшее исполнение песни

Награда за лучшую индивидуальную работу 
Вручается за выдающуюся работу сэйю на телевидении и радио.

Специальная награда Seiyu Awards 
Вручается исполнителям, работы которых не подпадают ни под одну категорию, но достойны внимания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт церемонии
 Токийский аниме-центр

Премии в аниме и манге
Награды, появившиеся в 2007 году
Премии в области озвучивания